Polso anatomia
 Polso arterioso
 Polso giugulare
 Polso paradosso